Anatolij Čukanov – ex ciclista su strada russo
 Andrea Čukanov – calciatore russo